

Особи 

 Жозеф Кабіла — президент Демократичної Республіки Конго
 Лоран-Дезіре Кабіла — президент Демократичної Республіки Конго

Топоніми 

 Кабіла — село в Естонії, у волості Сауе повіту Гар'юмаа
 Кабіла — село в Естонії, у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа

Див. також 
 Кабіли